Pedogênese (biologia) — tipo especial de reprodução nos animais
 Pedogênese (solo) — processo natural de formação do solo

Desambiguações de ciências